Byzantijns-Sassanidische Oorlog (572-591)
 Byzantijns-Sassanidische Oorlog (602-628)